Жеребцо́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Жеребцова, Александра Андреевна (1929—?) — советская доярка, животновод, Герой Социалистического Труда. 
 Жеребцова, Анна Михайловна (1885 — после 1939) — русская художница, жившая во Франции.
 Жеребцова Ирина Гурьяновна (в замужестве — Березовская; 1912—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Жеребцова, Ольга Александровна (более известна под фамилией Орлова; 1807—1880) — супруга видного николаевского вельможи А. Ф. Орлова; статс-дама, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Жеребцова, Ольга Александровна (1766—1849) — русская красавица и авантюристка.
 Жеребцова, Полина Викторовна (род. 1985) — российская писательница-документалист, поэтесса.

Составные фамилии 
 Жеребцова-Андреева, Анна Григорьевна (1868—1944) — русская и латвийская оперная певица.